Danielle Gaubert (1943-1987) – attrice francese
 Ernest Gaubert (1881-1945) – giornalista, scrittore e poeta francese
 Ginette Gaubert (1904-1987) – attrice francese
 Jean Gaubert (1947) – politico francese
 Jeremy Gaubert (1983) – pokerista statunitense
 Patrick Gaubert (1948) – politico francese
 Philippe Gaubert (1879-1941) – flautista, direttore d'orchestra e compositore francese